Béatrice Bottet (1950-) : écrivain français pour enfants
 Bernard Bottet (1900-1971) : peintre et archéologue français